Макила Смит (; родилась в 1982 году) — канадская актриса, наибольшую известность получившая благодаря роли Дафни в сериале «Близкие друзья».

Биография и карьера 

Макила — дочь актрисы Элисон Сили-Смит ().

Слава пришла к актрисе после исполнения роли Дафни Чендерс, лучшей подруги Джастина Тейлора, в сериале «Близкие друзья». Также девушка снялась в фильмах «История Мэттью Шепарда», «Одержимый», «Секс, ложь и одержимость», «История Лиз Мюррей», «Королева бала: История Марка Холла».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Актрисы телевидения Канады